Драго Макуц (Росалнице, 20. јануар 1924 — Љубљана, 8. децембар 1962) је био југословенски и словеначки филмски и позоришни глумац.

Филмографија

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.-те
|-
| 1950. || Црвени цвет  || Рудолф
|-
| 1955. || Тренуци одлуке   || /
|-
| 1959. || Три четвртине Сунца  || Филип Јр.
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те
|-
| 1960. || Акција   || Лазар
|-
| 1960. || X-25 јавља  || /
|-
| 1960. || Веселица  || /
|-
| 1961. || Породични дневник  || Погачник 
|-
| 1962. || Срешћемо се вечерас  || /
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1924.
Умрли 1962.
Словеначки глумци
Југословенски глумци